12-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 5 вересня до 3 жовтня 1940 року в Москві.

Чемпіонат проходив в Великій залі Московської консерваторії. Перші шість учасників (Андор Лілієнталь, Ігор Бондаревський, Василь Смислов, Пауль Керес, Ісаак Болеславський, Михайло Ботвинник) здобули право брати участь у матч-турнірі за звання абсолютного чемпіона СРСР.

Турнірна таблиця

Посилання 
 12th USSR Championship, Moscow 1940
 Энциклопедия. 1940 год. 12-й чемпионат СССР на ChessPro.ru

Чемпіонати СРСР із шахів
1940 у шахах
Вересень 1940
Жовтень 1940